Bias, der kommer fra engelsk, betyder skævhed, hældning eller fordom. Det udtales som på engelsk og bruges især fagligt. Det tilsvarende adjektiv er biased. Bias har flere betydninger:

 Bias (psykologi) - hældning eller fordom.
 En skævvridning i optagelsen eller tolkningen af data i forbindelse med forskning

Elektronik
 Bias (elektronik) - DC-forspænding
 Magnetbåndsbias (også AC-bias) - et højfrekvenssignal (typisk fra 40 til 150 kHz) som adderes til lydsignalet, optaget på analog båndoptagere

Se også
 Bias af Priene